

Hydronyme 
 La Laines est une rivière des deux départements Aube et Haute-Marne, dans la région Champagne-Ardenne, et affluente de la Voire, donc un sous-affluent de la Seine par l'Aube.

Toponyme 
 Longeville-sur-la-Laines est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne en région Champagne-Ardenne.